Смбат, Смбат Хетумян (вірм. Սմբատ) (1277 — † 1308) — 7-й король Кілікійської Вірменії, 17-й за ліком правитель Кілікії. 
 Смбат II, Смбат II (вірм. Սմբատ Բ) — цар (шахіншах) Вірменії у 977–990 роках. 
 Смбат I (вірм. Սմբատ I) (890—близько 913) — цар Вірменії у 890–913/914 роках. 
 Смбат II Ашотян (*Սմբատ Բ Աշոտյան, д/н — 1051) — 3-й цар Сюнікського царства з 1040 до 1051 року. 
 Ованес-Смбат, Оване́с-Смбат вірм. Հովհաննես-Սմբատ Գ (помер 1041) — цар Анійського царства у 1020–1041 роках, з династії Багратідів. 
 Лпутян Смбат Гарегінович (вірм. Սմբատ Գարեգինի Լպուտյան; нар. 14 лютого 1958, Єреван) — вірменський, раніше радянський, шахіст. 
 Смбат I Саакян (*Սմբատ Ա Սյունի, д/н — 998) — 1-й цар Сюнікського царства з 987 до 998 року.